Національний дивізіон Молдови 1996—1997 — 6-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вперше здобув Конструктурул (Кишинів).

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Зімбру взяв участь у Кубку кубків 1997—1998 як переможець Кубку Молдови 1996—1997.
2. Клуб СКА Вікторія (Кагул) було залишено у вищому дивізіоні (через аварію автобуса команди у 9 турі чемпіонату по дорозі на матч).
3. Клуб Спуманте (Криково) було знято зі змагань після повторної неявки на матч (у 21 турі).

Позначення:

Результати

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 червня 1997

|}

Бомбардири

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

1996—1997
Молдова
Молдова